Ньют Гінгріч, Нью́тон Лі́рой «Ньют» Ґі́нґріч (англ. Newton Leroy "Newt" Gingrich; нар. 17 червня 1943, Гаррісберг, Пенсильванія) — американський політик. 
 Кхін Ньют, генерал Кхін Ньют (англ. Khin Nyunt; нар. 11 жовтня 1939 року) — військовий діяч М'ями.